Miri steht für:

 Miri, eine Stadt in Malaysia
 Miri (Distrikt), ein Distrikt in Malaysia
 Miri (Fluss), ein Fluss in Malaysia
 Miri-Clan, Mhallami-Gruppe in Bremen, Essen und Berlin. Ein bekanntes Mitglied ist Ibrahim Miri. 
 Miri (Sprache), eine in Indien gesprochene Sprache der tibeto-birmanischen Sprachfamilie
 Miri (Volk), eine Volksgruppe in Indien
 Miri (Sudan), eine Ethnie der Nuba im Sudan
 Mir-i-bota, ein persisches Teppichmuster, siehe Boteh-Muster
 eine Kurzform des Frauennamens Miriam
 Miri, Originaltitel der Folge Miri, ein Kleinling  der Fernsehserie Raumschiff Enterprise (1966)

MIRI steht für:
 MIRI, ein wissenschaftliches Instrument auf dem James-Webb-Weltraumteleskop

Abkürzung